Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2008/2009 является VI турниром Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Суперлиги «А», Суперлиги «Б», молодёжные составы Суперлиги «А» и команды Высшей лиги чемпионата России.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап – III Кубок В. Кузина
 II этап – финальная часть Кубка России: предварительные игры в группах и Финал восьми.

Финальная часть VI Кубка России

Предварительный раунд 
Команды Суперлиги «А» и два финалиста Кубка В.Кузина (ВБМ-СГАУ и Спартак – 2 (Вид) делятся на две группы «А» и «Б», игры в группах проводятся турами в один круг. По две сильнейшие команды из группы «А» и «Б» по итогам предварительного раунда выходят в Финал восьми Кубка России.

Группа А  (02-04.10.2008, Курск)

Группа Б  (03-05.10.2008, Оренбург)

Финал восьми (04-06.03.2009, Екатеринбург) 
Посредством жеребьёвки среди четырёх команды Суперлиги «А», занявших с 1-го по 4-е места в чемпионате России сезона 2007/2008 («Спартак» (Вид), УГМК, ЦСКА, «Вологда-Чеваката»), и команд, занявших в предварительном раунде Кубка России 1-е и 2-е места, определяются пары участников четвертьфинала Финала восьми Кубка России.

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Обладатель кубка УГМК 
  Светлана Абросимова Елена Левченко Наталья Водопьянова Агнешка Бибжицка Пенни Тэйлор Сандрин Груда — MVP финала Эйша Джонс Оксана Рахматулина Деанна Нолан Кэппи Пондекстер Елена Баранова Мария Степанова Главный тренер —  Гундарс Ветра

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2008/2009
 Кубок России по баскетболу среди женщин

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе
Спорт в России в 2009 году